Бельчите (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите.
Занимает площадь 273,7 км².
Население — 1671 человек (на 2009 год).
Расстояние — 48 км до административного центра провинции.

Покровительницей города считается Пуэйская Богоматерь.

По результатам выборов 2003 и 2007 года, алькальд муниципалитета — Мария Анхелес Ортис Альварес (ИСРП).

История 
16—18 июня 1809 года французский маршал Сюше во время Войны за независимость штурмовал бывший здесь укреплённый лагерь испанцев под командованием Хоакина Блаке (сражения при Марии и Бельчите, см. ).

В 1838 году город стал жертвой карлистов.

Во время гражданской войны Бельчите был стёрт с лица земли (). Франко решил: «Пусть Бельчите так и останется развалиной навсегда, лучшего музея, прославляющего подвиги моих героев, не найти». Новый Бельчите был отстроен близ этих руин.

Остатки развалин, остовы зданий и собор, изрешеченный пулями, были использованы в качестве декораций для таких фильмов о том периоде истории, как «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо (2006) и стали известной туристической достопримечательностью.

Население

Галерея

Ссылки 
 Ficha de la población  // caiaragon.com
 Бельчите: город-призрак // MUNDO.PRO
 Бельчите: город разрушен гражданской войной в Испании // idealista.com

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы